Mills County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Mills County (Iowa)
 Mills County (Texas)